Länderspiele der Paraguayischen Fußballnationalmannschaft

1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 

Paraguay spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, als erstes CONMEBOL-Mitglied gegen Bahrain, Bosnien & Herzegowina, Dänemark, Georgien, den Irak, Katar, Mazedonien, Saudi-Arabien,
aber als letztes CONMEBOL-Mitglied erstmals gegen Kolumbien. Als bisher einziges CONMEBOL-Mitglied spielte Paraguay gegen Hongkong und Togo.

Spielstädte 

Die Spiele in Paraguay wurden bis 1998 ausschließlich in der Hauptstadt Asunción ausgetragen, erst seit der Copa América 1999 auch in drei weiteren Städten des Landes. Alle Orte liegen an der Landesgrenze zu Argentinien bzw. Brasilien oder nicht weit davon entfernt.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der paraguayischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 rsssf.com

Einzelnachweise 

Paraguay
!Landerspiele